Селища:
 Високогірне — Автономна Республіка Крим, Ялтинська міська рада
 Високогірне — Запорізька область, Запорізький район